Дары — топоним:

 Дары — деревня в Белоруссии, Могилёвская область, Могилёвский район.
 Дары — деревня в России, Тверская область, Торжокский район.